Typ 88 oder Type 88 steht für:

 Peugeot Typ 88, Automodell von Peugeot
 Typ 88, chinesisches Sturmgewehr, siehe QBU-88 
 Type 88 (China), chinesischer Kampfpanzer 
 K1 Type 88, südkoreanischer Kampfpanzer
 Kawasaki Typ 88, japanisches Aufklärungs- und Bombenflugzeug